Devils Tower kan syfta på följande platser:

Australien 

 Devils Tower (ö), Tasmanien,

USA 

 Devils Tower (berg i USA, Montana), Lewis and Clark County, 
 Devils Tower, berg, Wyoming, Crook County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar